Tenisový turnaj WTA Open GDF Suez 2011 se konal ve dnech 7. – 13. února ve francouzském hlavním městě Paříži v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První 2 nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Kim Clijstersová (finále)
  Maria Šarapovová (odstoupila)
  Kaia Kanepiová (semifinále)
  Petra Kvitová (vítězka)
  Naděžda Petrovová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= V Manasjeva
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= P Kvitová| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= A Petkovic| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Kerber
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= K Kučová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Makarova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=61

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= C Suárez Navarro
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= B Mattek-Sands| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=7/WC
| RD2-team01= Y Wickmayer| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Zakopalová
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=69
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= P Kvitová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=66
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= A Petkovic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= K Kučová
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= B Mattek-Sands
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= S Cohen-Aloro
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7/WC
| RD3-team01= Y Wickmayer
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=63
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= P Kvitová| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= A Petkovic
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= B Mattek-Sands
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= P Kvitová
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= B Mattek-Sands
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Open GDF Suez
Tenis ve Francii v roce 2011
WTA Tour 2011